Caffè nero – un tipo di caffè torrefatto
 Caffè nero – dramma di Agatha Christie
 Caffè Nero – azienda

Pagine correlate 

 Black Coffee